Jörgens ist der Familienname folgender Personen: 

 Franz Ludwig Jörgens (1792–1842), westfälischer Prediger und Kirchenlieddichter
 Karl-Heinz Jörgens (1920–2015), deutscher Brigadegeneral des Heeres der Bundeswehr
 Konrad Jörgens (1926–1974), deutscher Mathematiker